Il doppio femminile del torneo di tennis NASDAQ-100 Open 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Lisa Raymond e Rennae Stubbs che hanno battuto in finale Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez 7-64, 64-7, 6-3.

Teste di serie 

 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (Campionesse)
 Cara Black /  Elena Lichovceva (secondo turno)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (finale)
 Daniela Hantuchová /  Arantxa Sánchez Vicario (primo turno)

 Jelena Dokić /  Conchita Martínez (secondo turno)
 Martina Hingis /  Anna Kurnikova (quarti di finale)
 Kimberly Po-Messerli /  Nicole Pratt (primo turno)
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

NASDAQ-100 Open 2002